Podari se poate referi la:
 Podari, Călărași, Muntenia
 Podari, Dolj, Oltenia

Toponime românești